Fouilloy, commune française de l'Oise
 Fouilloy, commune française de la Somme

Autre 
Hugues de Fouilloy, écrivain français du